Lothrop est le nom de :
 John Lothrop Motley, un historien et diplomate américain ;
 Daniel Lothrop, un éditeur américain ;
 Harriett Lothrop, une femme de lettres américaine connue sous le pseudonyme Margaret Sidney.